Daland kan syfta på följande platser:

Iran 

 Daland (ort), Golestan,

Se även 
 Daland, roll i Wagners Den flygande holländaren

Robotskapade Iranförgreningar